Ewodia (Euodia) – drzewo z rodziny rutowatych
 Ewodia – imię żeńskie
 Ewodia – postać biblijna